

Geografia 
Ea (Biscaia) — município da Espanha
Eko Atlantic — cidade planeada da Nigéria, também conhecida como EA

História e mitologia 
Enki — deus da mitologia mesopotâmica também chamado Ea
Ea (ilha) — local mitológico da Odisseia
Cartas de Amarna — tábuas em escrita cuneiforme encontradas no Egito, cuja sigla é EA

Organizações 
Esquerda Unida — partido político espanhol
Eusko Alkartasuna — partido político espanhol
Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul — cuja sigla é EA
Associação Europeia de Atletismo — conhecida em inglês como European Athletics

Empresas 
Electronic Arts — editora americana de jogos eletrônicos
EA Canada — editora canadiana de jogos eletrônicos
Eastern Air Lines — companhia aérea extinta cujo código IATA era EA
Ándalus Líneas Aéreas — companhia aérea extinta cujo código IATA era EA

Ver também 
Eä — nome do universo nas obras literárias de J. R. R. Tolkien

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos